Ежектор — струминний насос для переміщення рідини, газів, пари або сипких тіл, дія якого відбувається на основі ежекції
 Ежектор гармати — пристрій продувки ствола артилерійської гармати від порохових газів
 Ежектор — одна з двох складових механізму видалення гільз